Ранчо Танлеон има више значења:

 Ранчо Танлеон, Вирхинија Кастељанос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Танлеон, Хуан Карлос Гонзалез Налес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику